

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Odargowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa 
 Odargowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany

Zobacz też 
 Kolonia Odargowo

Linki zewnętrzne